Златица () — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области. Население составляет 6556 человек (на 21.07.05 г.).

Административный центр общины в городе Златица. Кмет общины Златица — Нонка Кирилова Каменова по результатам выборов 2007 года.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Златица
 Карлиево
 Петрич
 Церквиште

Общины Софийской области